

Савинська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край

Савинська сільська рада — колишня сільська рада, Полтавська область, Оржицький район
 Савинська сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівська область, Козелецький район
 Савинська сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівська область, Срібнянський район